GUE steht für:
 Gaußsches Unitäres Ensemble, eine Art von Zufallsmatrizen in der Mathematik
 Global Underwater Explorers, eine Tauchsportorganisation
 Große Ukrainische Enzyklopädie
 Groupe Confédéral de la Gauche Unitaire Européenne, siehe Konföderale Fraktion der Vereinten Europäischen Linken/Nordische Grüne Linke 
 Aéreo Servicio Guerrero (ICAO-Code), mexikanische Fluggesellschaft
 Guernsey, historischer Commonwealth Games Ländercode (bis 2010)
 Guriaso Airport (IATA-Code), Flugplatz von Guriaso, Sandaun Province, Papua-Neuguinea

Gue steht für:
 einen Automobilmarkennamen des ehemaligen britischen Fahrzeugherstellers Velocette

Gue ist der Familienname folgender Personen:
 Benjamin F. Gue (1828–1904), US-amerikanischer Politiker
 Michael Gue (* 1962), deutscher Fußballspieler
 Oscar Gué (1809–1877), französischer Maler

gue steht für:
 Gurinji (ISO-639-3-Code), eine der Pama-Nyunga-Sprachen

Abkürzung